Soto y Amío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Soto y Amío (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Soto y Amío (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar